Blumenzimmer steht für:
 ein vom Klima oder der Beleuchtung her für Blumen optimiertes Zimmer
 ein mit Blumendarstellungen üppig bemaltes Zimmer, siehe das Trauzimmer im Palais Pfeiff
 Teil eines Rückenbratens vom Wildbret von zerlegtem Rot-, Dam-, Reh- und Schwarzwild (auch Blumenziemer), siehe Jägersprache #Z

BLUMENZIMMER steht für:
 BLUMENZIMMER, Filmmusik (2009) von Wolfgang Heiniger